Prestwich bezeichnet:

 eine Stadt in England, siehe Prestwich

Prestwich ist der Familienname folgender Personen:
 John Alfred Prestwich (1874–1952), britische Ingenieur
 Joseph Prestwich (1812–1896), britische Geologe und Unternehmer
 Steve Prestwich (1954–2011), australischer Musiker 

Siehe auch:
 Prestwich Medal